Франсуа Ґей (;  8 січня 1968, Гатіно, Квебек, Канада) — канадський хокеїст, нападник.

Життєпис 
Свою кар'єру почав у «Лаваль Вуазен», пізніше перейменований в «Лаваль Титан» (Головна юніорська хокейна ліга Квебеку), у драфті НХЛ 1986 року був обраний у восьмому раунді під 152-м номером клубом «Баффало Сейбрс».

Вже через три роки дебютував у складі фарм-клубу «шаблів» «Рочестер Американс» (АХЛ), за «Баффало» відіграв лише одну гру у сезоні 1989/90. Провівши ще один сезон за «Рочестер Американс» Франсуа відправився до Європи.

Три сезони нападник відіграв за австрійські клуби «Інсбрук» та «Клагенфурт», після чого з 1994 по 1996 виступав за клуб НЛБ «Герізау».

Сезони 1996/97 та 1997/98 найкращі у кар'єрі Франсуа, він двічі став чемпіоном Німеччини у складі «Адлер Мангейм». Відігравши ще три сезони за «Кассель Гаскіс», завершив кар'єру гравця у 2001 році.

Досягнення 
 Чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм» (2): 1997, 1998.

Статистика

Посилання 
 Профіль на hockeydb.com 
 Профіль на eurohockey 
 Профіль на legendsofhockey 

Уродженці Гатіно
Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Клагенфурта»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Кассель Хаскіс»